

Cinema 
 The Specials – film del 2000 diretto da Craig Mazin
 The Specials - Fuori dal comune (Hors normes) – film del 2019 diretto da Olivier Nakache ed Éric Toledano

Letteratura 
 Specials – romanzo di Scott Westerfeld del 2006

Musica 
 The Specials – gruppo musicale ska britannico
 Specials – album dei The Specials del 1979
 The Specials – DVD di Shania Twain del 2001

Informatica 
 Specials – blocco Unicode